

Anno 
 384 o 384 a.C.

Codici 
 384 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Shimada, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone

Matematica 
 384 – numero